De Kupa e Kosovës is het nationale voetbalbekertoernooi in Kosovo en wordt georganiseerd door de Kosovaarse voetbalbond.

Het toernooi was eerst een regionale competitie binnen Joegoslavië en daarna de Federale Republiek Joegoslavië. Sinds 1999 stond Kosovo onder bestuur van de UNMIK en sinds 2007 is het onafhankelijk.

Uitslagen
Binnen de FR Joegoslavië:
 1991-92 Trepça 
 1992-93 Flamurtari 
 1993-94 Pristina
 1994-95 Liria 
 1995-96 Flamurtari  2-1 Dukagjini 
 1996-97 2 Korriku - Drita (finale niet gespeeld)
 1997-98 niet gehouden
 1998-99 niet gehouden

Zelfstandig toernooi
 1999-00 Gjilani
 2000-01 Drita 
 2001-02 Besiana 2-1 Gjilani
 2002-03 KEK-u  3-1 Pristina 
 2003-04 Kosova 1-0 Besa (na verlenging)   
 2004-05 Besa 3-2 KEK-u 
 2005-06 Pristina 1-1 Drenica (5-4 penalty's) 
 2006-07 KF Liria  0-0 KF Flamurtari (3-0 pen.) 
 2007-08 Vllaznimi 2-0 Trepça'89 
 2008-09 KF Hysi 2-1 Pristina
 2009-10 KF Liria 2-1 KF Vëllaznimi (na verlenging)  
 2010-11 KF Pristina 1-2 KF Besa
 2011-12 KF Trepça'89 3-0 KF Ferizaj
 2012-13 KF Pristina 1-1 KF Ferizaj (4-3 na penalty's)
 2013-14 KF Hajvalia 1-2 KF Feronikeli
 2014-15 KF Feronikeli 1-1 KF Trepça'89 (5-4 na penalty's)
 2015-16 KF Pristina 2-1 KF Drita
 2016-17 KF Llapi 1-1 KF Besa (2-4 na penalty's)
 2017-18 KF Vëllaznimi 1-1 KF Pristina (4-5 na penalty's)
 2018-19 KF Feronikeli 5-1 KF Trepça'89
 2019-20 KF Pristina 1-0 KF Ballkani
 2020-21 KF Llapi 1-1 KF Dukagjini (4-3 na penalty's)

Zie ook
Joegoslavische voetbalbeker

Externe link
Uitslagen op RSSSF

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa